Danny Collins peut faire référence à :
 Danny Collins, un footballeur britannique.

 Danny Collins, un film américain de Dan Fogelman sorti en 2015.